The Quireboys — британская хард-рок-группа, созданная в 1984 году в Лондоне.

Первым названием группы было The Choirboys, позже сменившееся на The Queerboys и в итоге трансформировавшееся в The Quireboys. В США группа известна как London Quireboys.

Пиком карьеры стал их дебютный альбом 1990 года A Bit of What You Fancy, достигший второй строчки британских чартов. Сингл на песню «Hey You» с этого альбома достиг 14 строчки.

В 1993 году The Quireboys объявили о распаде, однако на протяжении 1995 года дали несколько концертов в обновлённом составе.
В 2001 году вокалист Спайк, гитарист Гай Гриффин и басист Найджел Могг собрали новый состав и приступила к активной гастрольной и студийной деятельности.

Последними на данный момент альбомами группы являются Halfpenny Dancer и делюксовое переиздание A Bit of What You Fancy, выпущенные в 2009 году.

Состав группы 
 Спайк — вокал
 Гай Гриффин — гитара
 Пол Герин — гитара
 Кит Вирэ — клавишные
 Дэйв Бойс — бас-гитара
 Мэтт Гум — ударные

Бывшие участники 
 Дэймон Уильямс — бас-гитара
 Фил Мартини — ударные
 Найджел Могг — бас-гитара
 Гай Бэйли — гитара
 Пол Хорнби — ударные
 Крис Джонстоун — бас-гитара, фортепиано
 Ник «Кози» Коннелл — ударные
 Джинджер — гитара
 Руди Ричмэн — ударные
 Тим Бьюлей — бас-гитара
 Саймон Хэнсон — ударные
 Люк Боссендорфер — гитара
 Мартин Хендерсон — ударные
 Кевин Сэвиджер — клавишные
 Марк Свитмор — гитара
 Билл Койн — ударные
 Томас Голзен — гитара
 Пип Мэйлин — ударные
 Джимми Кратчли — бас-гитара

Дискография

Альбомы

Концертные альбомы 
 Live Compact Disc: (Recorded Around the World) (1990)
 Lost in Space: Live (2000)
 100 % Live: 2002 (2002)
 Quireboys Live (2006)
 Live in London (2010)

Сборники 
 From Tooting to Barking (1994)
 Rock Champions 2001 (2001)
 Masters of Rock (2002)
 Best of the Quireboys (2008)

Синглы

Видеография 
 Live at the Mean Fiddler (2007)
 Live in London (2010)

Примечания

Ссылки 
 

Рок-группы Великобритании
Хард-рок-группы Великобритании
Группы блюз-рока из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1984 году
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы из Лондона
Глэм-метал-группы Великобритании